Pojam može značiti:

Härad, zemljopisna podjela koja se koristi u skandinavskim zemljama
Harad, pokrajina u Međuzemlju, izmišljenom svijetu J. R. R. Tolkiena
Harad (grad), grad u Saudijskoj Arabiji